Сен-Жену́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 120 км на південь від Орлеана, 30 км на північний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 458 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1009,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жену на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жену на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр